Джек Ла́уден (; род. 2 июня 1990, Челмсфорд, Эссекс, Англия, Великобритания) — шотландский актёр театра, кино и телевидения. Лауреат премии Лоренса Оливье (2014). Получил широкую известность благодаря роли Николая Ростова в мини-сериале BBC «Война и мир», снятом по роману Льва Николаевича Толстого, а также по главной роли в военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Ранние годы 
Джек Эндрю Лауден родился в Челмсфорде, Эссекс. Мальчик родился в обычной семье, не имевшей никакого отношения к искусству. Отец Джека Гордон был банковским сотрудником, а мать Жаки сменила множество профессий. Детство актёра прошло в деревне Окстон (Скоттиш-Бордерс) в Шотландии. Когда Джеку исполнилось 10 лет, родители отдали мальчика в Молодёжный шотландский театр в Эдинбурге. В возрасте 12 лет Джек прекрасно освоил пантомиму и выступал с ней в различных номерах в Королевском театре в Глазго.

Джек учился в , там он выступал в ежёгодных школьных постановках и различных концертах, также там он сыграл роль известного музыканта Бадди Холли в мюзикле «». Заняться профессиональной актёрской деятельностью он решил в возрасте 17 лет, когда он увидел спектакль «», впервые поставленный по одноимённой пьесе в 2007 году. Также Джек учился в летней школе при Королевской академия драматического искусства в Лондоне. Помимо театра Джек интересовался академическим пением, с которым регулярно выступал в городе Галашилс в любительском оперном обществе, где в 2008 году ему досталась главная роль в мюзикле «Приятель».

В 2011 году Лауден получил степень бакалавра по вокальному и актёрскому мастерству в престижной  в Глазго.

Личная жизнь

Семья 
У Джека есть младший брат Калум, по профессии — артист балета. Он обучался в Английской национальной балетной школе и Королевской балетной школе в Лондоне. В 2016 году стал первым солистом Шведского Королевского балета.

Отношения 
Джек встречался с девушкой Викки, с которой он познакомился ещё в старших классах.
Сейчас встречается с Сиршей Ронан. Они познакомились на съемках фильма «Две королевы».

Фильмография

Работы в театре

Награды и номинации

Ссылки 

Лауреаты премии Иэна Чарлсона
Лауреаты премии Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль второго плана